Čepel má více významů:

 čepel – ostrá ocelová součást různých nástrojů
 čepel listová – plochá lupenitá část listu
 Čepel (Krkonoše) – horská rozsocha v České republice ležící v Krkonoších
Čepel (Hrubý Jeseník) – kopec v pohoří Hrubý Jeseník východně od obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk
 Čepel (potok) – pravostranný přítok řeky Ohře v okrese Litoměřice v Ústeckém kraji
 ohnivá čepel – fiktivní zbraň ze světa Skrytá země Markuse Heitze

příjmení osob
 Jana Čepelová – slovenská sportovkyně, tenistka
 Ladislav Čepel – český fotbalista

Související články 
 Čepelka